Рвачов Володимир Ігорович (1974—2014) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Рвачов Володимир Логвинович (1926—2005) — український радянський математик і механік, академік АН УРСР (1978), професор, доктор фізико-математичних наук, ректор Харківського інституту радіоелектроніки (1964—1967).